Лас Конехерас има више значења:

 Лас Конехерас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Конехерас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Конехерас, Ла Лома (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику